Tumu kan syfta på följande:

 Tumu, Ghana, ort i Ghana
 Tumufästningen, en befästning i Hebei, Kina
 Desa Tumu, administrativ by i Indonesien